Harlessem ist der Name

 eines ehemaligen Dorfes im Stadtgebiet von Hildesheim, siehe Harlessem (Dorf)
 einer Hildesheimer Patrizierfamilie, welche aus diesem Dorf stammte und sich nach selbigem benannte, siehe von Harlessem
 Gertraud Herzger von Harlessem (1908–1989), Bremer Künstlerin und Vertreterin der Klassischen Moderne